Прапор Електрогорська, разом з його гербом є символом міста Електрогорськ Московської області РФ

Опис
Прапор Електрогорська це прямокутне зелене полотнище із співвідношенням ширини до довжини 2:3, яке містить в центрі горизонтальну смугу в 1/3 ширини, яка складається з п'яти вузьких жовтих та чотирьох широких синіх поздовжніх смуг. По діагоналі полотна розташована червоно-біло-жовта «громова стріла» і на нижній зеленій смузі три жовтих бруска, зміщених до вільного краю.

Затвердження
Прапор затверджений рішенням ради депутатів Електрогорська 24 лютого 2004 року.

Примітки  

Прапори міст Росії
Електрогорськ